Ива́н Яроцкий:
 Яроцкий, Иван Авксентьевич (1811—1863) — российский военврач, штаб-лекарь ИХУ; коллежский советник. 
 Яроцкий, Иван Архипович (1922—1995) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Яроцкий, Иван Михайлович (1916—1980) — участник Советско-японской войны, старший лейтенант, Герой Советского Союза.